Ермита де Гвадалупе има више значења:

 Ермита де Гвадалупе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ермита де Гвадалупе (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику